Jeleč kan syfta på följande platser:

Jeleč (Foča)
Jeleč (Hadžići)